Škrljevita (Sanski Most, BiH), naseljeno mjesto u općini Sanski Most, BiH
 Škrljevita (Oštra Luka, BiH), naseljeno mjesto u općini Oštra Luka, BiH